Губашев — фамилия; имеет женскую форму Губашева.
 Губашев, Кадыржан (род. 1990) — казахстанский профессиональный баскетболист.
 Губашев, Шарафий Губашевич (1913—1985) — старший ветеринарный врач каракулеводческого совхоза «Таласский», Таласский район Джамбулской области, Герой Социалистического Труда.